Marcos Gustavo Carámbula Volpi (Las Piedras, 1947), metge i polític uruguaià 
 María Carámbula (Montevideo, 1968), actriu uruguaiana